Le detentrici del titolo sono Monica Niculescu e Klára Koukalová ma partecipera solo la prima in coppia con Vitalija D'jačenko, che hanno perso in finale per 7-5 6-3 contro Kiki Bertens e Johanna Larsson.

Teste di serie 

  Cara Black /  Zheng Saisai (ritirate, primo turno)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Andreja Klepač (primo turno)

<li> Darija Jurak /  Megan Moulton-Levy (primo turno)
<li> Lara Arruabarrena /  Raluca Olaru (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Hobart International 2015
WTA Tour 2015